De Bondsrepubliek Duitsland telde in de periode 1949-1963 vijf kabinetten-Adenauer 

Kabinet-Adenauer I (1949-1953)
Kabinet-Adenauer II (1953-1957)
Kabinet-Adenauer III (1957-1961)
Kabinet-Adenauer IV (1961-1962)
Kabinet-Adenauer V (1962-1963)